Isolda é o nome de duas personagens das lendas do Ciclo Arturiano, uma Isolda, a Loura e a outra Isolda das Mãos Brancas. As Isoldas são personagens principais da obra de Wagner, Tristão e Isolda.

Isolda, a Loura 
Isolda, conhecida como "a Loura", era filha do Rei da Irlanda, prometida em casamento ao Rei Marco da Cornualha. A Tristão, um dos Cavaleiros da Távola Redonda, foi atribuída a missão de conduzi-la ao reino do seu futuro marido para a realização do casamento. No entanto, durante a viagem, ambos tomam uma poção mágica, que os leva a apaixonarem-se loucamente um pelo outro.

Isolda das Mãos Brancas 
Isolda das Mãos Brancas era filha do Rei Hoel da Bretanha. Tristão casa com ela para se libertar do amor a Isolda, a Loura, mas não consegue consumar o casamento.

Ciclo arturiano
Rainhas mitológicas